Бой за Лонг-Айленд — может иметь следующие значения:

 Бой за Лонг-Айленд — бой 27 августа 1776 года, первый крупный бой Американской войны за независимость, часть операций британской армии по захвату Нью-Йорка, более известный как Бой при Бруклин-Хайтс.
 Бой при Лонг-Айленд — ряд малых столкновений между британской и французской эскадрами с 10 по 13 августа 1778 года к югу от острова Лонг-Айленд.